Auguste de Schryver (1898–1991), une personnalité politique et entrepreneur belge.
 Frank Schryver (1891–2000), un nageur australien.
 Gustave de Schryver, un cycliste Belge.
 Jean de Schryver (* 1916) boxeur belge.
 Louis Marie De Schryver (1862–1942), peintre français.
 Reginald de Schryver (1932–2012), professeur d'université et historien.
 Samuel Barnett Schryver (1869–1929) chimiste britannique.

Voir aussi 
 
 

Patronyme flamand